Отножка:

Отножка (приток Крутой) — река в Тюменской области.
Отножка (приток Уя)
Отножка (приток Чузика) — река в Томской области.